Macovei ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Macovei (* 1983), moldauischer Rennrodler
 Elena Macovei (* 1963), rumänische Sportschützin
 Maria Macovei (* 1960), rumänische Sportschützin
 Mihai Macovei (* 1986), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Monica Macovei (* 1959), rumänische Politikerin